Нащёкинское сельское поселение — муниципальное образование в Аннинском районе Воронежской области России.

Административный центр — село Нащёкино.

Административное деление 
 село Нащёкино,
 село Студёное,
 посёлок Романовка,
 посёлок Зеленёвка.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Аннинского района
Сельские поселения Воронежской области